Mosa (Meuse) puede referirse a:

 El departamento de Mosa (Francia)
 El río Mosa, que atraviesa el anterior departamento.
 En algunos lugares de Latinoamérica, es un sinónimo de almohada o cojín de cama, y también de persona que le da sentido a tu vida.